Кетлин — фамилия.

Известные носители:
 Кетлин, Джордж (; 1796—1872) — американский путешественник и живописец;
 Кетлин, Дон (; род. в 1938) — врач, профессор фармакологии, с 1982 по 2007 год — директор допинг-лаборатории Олимпийского комитета США при Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (UCLA), член Медицинской комиссии МОК (1984—1999).